Sjödin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 5321 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sjödin

 Agneta Sjödin (född 1967), programledare och författare
 Anders-Petter Sjödin (född 1955), författare och präst
 Anna Sjödin (född 1976), folkhögskolerektor och politiker, socialdemokrat
 Bertil Sjödin (1912–1997), skådespelare
 Erik Sjödin (1918–2009), agronom och författare, hedersdoktor
 Eva Sjödin (född 1956), författare och bildkonstnär
 Gunnel Sjödin (aktiv 1958–1959), friidrottare (medeldistans)
 Jan Sjödin (född 1934), skådespelare
 Karl Gustaf Sjödin (född 1948), polis och politiker, nydemokrat
 Margareta Sjödin (född 1942), skådespelare och konstnär
 Nicke Sjödin (1934–2009), författare, krönikör och gymnasielärare
 Rolf Sjödin (1938–1966), målare, tecknare och grafiker
 Simon Sjödin (född 1986), simmare
 Stig Sjödin (1917–1993), poet och författare
 Tomas Sjödin (född 1959), författare och pastor
 Tommy Sjödin (född 1965), ishockeyspelare
 Viktor Sjödin, flera personer 
 Viktor Sjödin (ingenjör) (1899–1960), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Viktor Sjödin (ishockeyspelare) (född 1988)

Källor

Se även
Sjölin

Svenska efternamn